Op het US Open 2017 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september 2017.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová kon de eerste niet aan het toernooi deelnemen, wegens een blessure. Šafářová speelde samen met Barbora Strýcová – zij waren het derde reekshoofd en bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Hradecká/Siniaková.

Het eerste reekshoofd, Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, bereikte de derde ronde. Daarin verloren zij van Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez.

Het als tweede geplaatste duo Chan Yung-jan en Martina Hingis won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste Tsjechische koppel Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun zevende gezamenlijke titel (alle zeven in 2017), de eerste op een grandslamtoernooi. De Taiwanese Chan had daarnaast twintig eerdere dubbelspel­titels met andere partners; de Zwitserse Hingis 55.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden waren als elfde geplaatst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij het moesten afleggen tegen Lucie Hradecká en Kateřina Siniaková. De andere Nederlandse Demi Schuurs, met Elise Mertens uit België aan haar zijde, bereikte de tweede ronde. De andere Belgische Kirsten Flipkens en Aleksandra Krunić uit Servië strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2017